Der European Darts Grand Prix 2020 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 16. bis zum 18. Oktober 2020 von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Ursprüngliche war das Turnier für den Zeitraum vom 20. bis zum 22. März 2020 angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie auf das letzte Maiwochenende verschoben. Am 22. April 2020 wurde jedoch verkündet, dass alle in Deutschland stattfindenden European Tour-Events auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Es war ein Event der European Darts Tour 2020, welche im Rahmen der Pro Tour 2020 durchgeführt wird. Austragungsort war zum achten Mal der Glaspalast in Sindelfingen.

Den Sieg sicherte sich der Portugiese José de Sousa, welcher im Finale den Niederländer Michael van Gerwen mit 8:4 legs schlagen konnte. Es war der erste Sieg eines Portugiesen auf der European Darts Tour.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Ian White
  Krzysztof Ratajski
  Mensur Suljović
  Daryl Gurney
  Dave Chisnall
  James Wade
  Nathan Aspinall
  Joe Cullen
  Glen Durrant
  Jamie Hughes
  Rob Cross
  Michael Smith
  José de Sousa
  Vincent van der Voort

Sieger des Tour Card Qualifier
  Devon Petersen
  Steve Lennon
  Adam Hunt
  Mervyn King
  Jason Lowe
  Steffen Siepmann
  Jonathan Worsley
  Darius Labanauskas
  William O’Connor
  Derk Telnekes
  John Henderson
  Maik Kuivenhoven
  Martijn Kleermaker
  Harry Ward
  Madars Razma
  Scott Waites
  Damon Heta

  Luke Woodhouse
  Chris Dobey
  Kim Huybrechts

Sieger des Associate Member Qualifier
  David Evans
  Stefan Bellmont

Top 2 Deutschlands
  Gabriel Clemens
  Max Hopp

Sieger des Host Nation Qualifier
  Ricardo Pietreczko
  Michael Unterbuchner
  Markus Buffler
  Kai Gotthardt
  Nico Kurz
  Robert Marijanović

Nordic & Baltic Qualifier
  Mindaugas Baršauskas

East Europe Qualifier
  Pero Ljubić

Absagen mehrerer Spieler 
Nachdem Adrian Lewis im Vorfeld des World Grand Prix positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konnte er auch beim European Darts Grand Prix nicht antreten. Am 13. Oktober verkündete damalige Nummer 3 der Order of Merit Peter Wright, auf Flugreisen zu Turnieren zu verzichten und nahm damit auch nicht bei den zwei verbliebenen European Tour-Events teil. José de Sousa und Vincent van der Voort rückten dafür von der ersten in die zweite Runde auf. Da auch Ryan Joyce und Darren Webster absagten, wurde die Anzahl der Host Nation Qualifier von zwei auf sechs erhöht.

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2020
European Darts Tour 2020